Bølling (plaats), plaats in Denemarken
 Bølling (parochie), parochie in Denemarken